Az 2004-es Tippeligaen volt a 60. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2004. április 12-én kezdődött és október 30-án ért véget.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenkilencedjére.

Tabella

Osztályozó 
A Bodø/Glimt csapata nyert 4–1-es összesítéssel a Kongsvinger ellen.

Eredmények
 1. mérkőzés: Kongsvinger 1–0 Bodø/Glimt
 2. mérkőzés: Bodø/Glimt 4–0 Kongsvinger

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok